Taibe kan syfta på följande platser:

Israel 

 Eṭ Ṭaiyiba (ort i Israel), Centrala distriktet,

Jordanien 

 Aţ Ţayyibah (departementshuvudort), Irbid,

Palestina (stat) 

 Taybeh, ort, Västbanken, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar